Ben Maddow (1909-1992), scénariste, producteur, réalisateur et monteur américain ;
 Rachel Maddow (1973-), journaliste américaine.